Tenisowy turniej Puchar Davisa 2006 odbył się w dniach 10 lutego – 12 lutego – pierwsza runda, 7 kwietnia – 9 kwietnia – ćwierćfinał, 22 września – 24 września – półfinał oraz 1 grudnia – 3 grudnia – finał.

Składy drużyn

Grupa Światowa

Drabinka

Wyniki

Pierwsza runda 
Przegrani zagrali w barażach ze zwycięzcami grup strefowych, zwycięzcy awansowali do ćwierćfinałów.
 Chorwacja 3 – 2 Austria
 Argentyna 5 – 0 Szwecja
 Białoruś 4 – 1 Hiszpania
 Australia 3 – 2 Szwajcaria
 Francja 3 – 2 Niemcy
 Rosja 5 – 0 Holandia
 Stany Zjednoczone 4 – 1 Rumunia
 Chile 4 – 1 Słowacja

Ćwierćfinały 
 Argentyna 3 – 2 Chorwacja
 Australia 5 – 0 Białoruś
 Rosja 4 – 1 Francja
 Stany Zjednoczone 3 – 2 Chile

Półfinały 
Argentyna 5 – 0 Australia
 David Nalbandian – Mark Philippoussis 6/4 6/3 6/3
 José Acasuso – Lleyton Hewitt 1/6 6/4 4/6 6/2 6/1
 Agustín Calleri / David Nalbandian – Wayne Arthurs / Paul Hanley 6/4 6/4 7/5
 Agustín Calleri – Paul Hanley 6/0 6/3
 Juan Ignacio Chela – Wayne Arhurs walkower
Rosja 3 – 2 Stany Zjednoczone
 Marat Safin – Andy Roddick 6/4 6/3 7/6(5)
 Michaił Jużny – James Blake 7/5 1/6 6/1 7/5
 Dmitrij Tursunow – Andy Roddick 6/3 6/4 5/7 3/6 17/15
 James Blake – Marat Safin 7/5 7/6(4)
 Bob Bryan / Mike Bryan – Dmitrij Tursunow / Michaił Jużny 6/3 6/4 6/2

Finał 
Rosja 3 – 2 Argentyna
 Nikołaj Dawydienko – Juan Ignacio Chela 6/1 6/2 5/7 6/4
 Marat Safin – David Nalbandian 4/6/ 4/6 4/6
 Dmitrij Tursunow / Marat Safin  – Agustín Calleri / David Nalbandian 6/2 6/3 6/4
 Nikołaj Dawydienko – David Nalbandian 2/6 2/6 6/4 4/6
 Marat Safin – José Acasuso 6/3 3/6 6/3 7/6(5)

Polacy w II Grupie Strefy Europa-Afryka

1 runda 
Polska 5 – 0 Łotwa (Puszczykowo, Poznań)
 Michał Przysiężny – Ernests Gulbis 3/6 7/6(6) 7/6(4) 7/6(7)
 Łukasz Kubot – Andis Juška 6/4 7/6(3) 6/7(6) 3/6 8/6
 Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski – Ernests Gulbis / Andis Juška 6/3 7/6(6) 6/1
 Mariusz Fyrstenberg – Dennis Pavlovs 6/3 6/2
 Michał Przysiężny – Kārlis Lejnieks 6/2 7/6(6)

2 runda 
Polska 2 – 3 Gruzja (Gdynia)
 Michał Przysiężny – Irakli Labadze 6/3 3/6 4/6 4/6
 Łukasz Kubot – Lado Czichładze 7/5 6/4 6/2
 Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski – Irakli Labadze / Lado Czichładze 6/1 6/2 6/4
 Łukasz Kubot – Irakli Labadze 6/4 3/6 7/5 2/6 4/6
 Mariusz Fyrstenberg – Lado Czichładze 5/7 6/7(3) 6/7(6)

2006 w tenisie ziemnym
2006